Marian Sokołowski (1839–1911) – historyk sztuki 
 Marian Sokołowski (1894–1939) – botanik i taternik
 Marian Sokołowski (1898–1975) – poseł na Sejm RP V kadencji, oficer rezerwy Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Marian Sokołowski (1939–1970) – polityk, poseł na Sejm VIII i IX kadencji 
 Marian Sokołowski (1920–2006) – fotograf